Кундухов — осетинская фамилия. Известные носители:

 Кундухов, Муса Алхасович (Мусса Алхастович) (1818—1889) — российский генерал-майор, турецкий дивизионный генерал.
 Кундухов, Мусса Азаматович (1890—1931) — революционный деятель, народный комиссар продовольствия Дагестанской АССР, ответственный секретарь Дагестанского областного комитета РКП(б).
 Кундух, Бекир-Сами (1864—1932) — первый министр иностранных дел Турецкой республики, сын Мусы Кундухова.